Modale Tonleitern, auch modale Skalen oder kurz Modi (Einzahl Modus, aus lateinisch , „Maß“, „Einheit“, „Regel“, „Vorschrift“, „Art“, „Weise“, „Melodie“, „Ton“) sind
 Tonleitern, die Namen und Tonvorrat der alten europäischen Modi (Kirchentonarten, Kirchentöne) übernehmen, ohne jedoch die weiteren in der alten Musik wichtigen Eigenschaften der Kirchentöne (Ambitus, Finalis, Repercussa, Unterscheidung authentisch/plagal) zu berücksichtigen. Die kirchentonalen Modi werden im Folgenden auch als Kirchentonleitern bezeichnet
 nicht auf dem Dur-Moll-System beruhende „exotische“ Tonleitern (z. B. modale Tonleitern im modalen Jazz und in orientalischer Musik).

Ableitung der Kirchentonleitern aus einer Durtonleiter 
Die kirchentonalen Modi können als unterschiedliche Ausschnitte aus dem Tonvorrat einer beliebigen Durtonleiter gedeutet werden, wobei sich die Verhältnisse besonders einfach (ohne Vorzeichen) bei C-Dur gestalten.

Die ionische Tonleiter ist mit der Dur-Tonleiter, die äolische mit der natürlichen Moll-Tonleiter identisch.

Die modalen Tonleitern können auf jede Stufe der chromatischen Tonleiter transponiert werden. Um die Vorzeichen einer bestimmten Transposition ermitteln zu können, ist es nützlich, sich zu merken, auf welcher Stufe der zugehörigen Durtonleiter die Modi errichtet sind.

Weiß man zum Beispiel, dass Dorisch auf der zweiten Stufe der zugeordneten Durtonleiter „steht“, so sieht man sofort, dass e-Dorisch die gleichen Vorzeichen wie D-Dur oder fis-Dorisch die gleichen Vorzeichen wie E-Dur hat. Lydisch steht auf der vierten Stufe einer Durtonleiter, also hat zum Beispiel As-Lydisch die gleichen Vorzeichen wie Es-Dur.

Eine alternative Methode zur Ermittlung der Vorzeichen ergibt sich aus dem folgenden Kapitel.

Besondere Merkmale der Kirchentonleitern 
Die Kirchentonleitern oder kirchentonalen Modi lassen sich nach ihrer Terz jeweils einem der Tongeschlechter Dur oder Moll zuordnen.

In der folgenden Tabelle (sortiert nach der absteigenden „Helligkeit der Klangfarbe“) sind die charakteristischen Töne bzw. diatonischen Akkorde (Stufentheorie) sowie die Halbtonschritte (rote Striche) der jeweiligen Tonart hervorgehoben. Die Verwendung dieser drei Elemente in Verbindung mit der Aufrechterhaltung des tonalen Zentrums (Tonika) erzeugt die jeweilige „Klangfarbe“ (bzw. Tonartencharakteristik).

Damit stehen feinere Abstufungen zur Verfügung. Statt z. B. von Dur (= Ionisch; „fröhlich“) nach Moll (= Äolisch; „traurig“) zu wechseln kann über das Einfügen zunächst der b7 (Mixolydisch) und anschließend der b3 (Dorisch) die Modalität graduell gewählt werden.

Im Folgenden werden die Kirchentonleitern mit der jeweils ähnlichen Dur-/Moll-Tonleiter verglichen. Die Notation ist so gewählt, dass keine Vorzeichen benötigt werden. Zunächst werden die Tonleitern betrachtet, die auf das mittelalterliche System der Kirchentöne zurückgehen.

Moll-geschlechtliche Skalen

Dorisch 

Die dorische Tonleiter unterscheidet sich von der natürlichen Molltonleiter durch eine erhöhte 6. Stufe, die dorische Sext.

Phrygisch 

Die phrygische Tonleiter unterscheidet sich von der natürlichen Molltonleiter durch eine erniedrigte 2. Stufe, die phrygische Sekunde.

Dur-geschlechtliche Skalen

Lydisch 

Die lydische Tonleiter unterscheidet sich von einer Durtonleiter durch eine erhöhte 4. Stufe, die lydische Quart.

Mixolydisch 

Die mixolydische Tonleiter unterscheidet sich von einer Durtonleiter durch eine erniedrigte 7. Stufe, die mixolydische Sept.

Vervollständigung des Systems (ionisch, äolisch, lokrisch) 

Aus den im 16. Jahrhundert hinzugefügten Modi Ionisch und Äolisch gingen das heutige Dur und Moll hervor. Die ionische Skala ist also mit der Durtonleiter, die äolische Skala mit der natürlichen Molltonleiter identisch.

Beim lokrischen Modus gibt es nicht ein charakteristisches Unterscheidungsintervall zu Dur oder Moll. Man muss, um aus einer Molltonleiter eine lokrische zu machen, zwei Stufen erniedrigen, nämlich die zweite und fünfte.

Einen Modus Lokrisch hat es im System der Kirchentöne nie gegeben. Die Bezeichnung stammt aus der Musiktheorie der griechischen Antike, wo sie eine nie ganz geklärte, eher periphere Rolle spielte. Erst in neuerer Zeit wurde unter der alten Bezeichnung ein neuer („lokrischer“) Modus erfunden, um das System für praktische Zwecke zu vervollständigen. Die lokrische Tonleiter unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass über dem Grundton anstelle der reinen eine verminderte Quint (Tritonus) liegt, weshalb sie früher als unbrauchbar galt. Im Jazz erfreut sie sich trotzdem als Improvisationsskala einer gewissen Beliebtheit.

Bildliche Darstellung aller Kirchentonleitern mit Hörbeispielen 
Die folgenden Grafiken stellen die sieben Kirchentonleitern bildlich dar. (Erläuterung des Schemas)

Im Rahmen seiner Fernsehreihe Young People’s Concerts (Konzerte für junge Leute) mit dem New York Philharmonic Orchestra erläuterte Leonard Bernstein im November 1966 das System der Kirchentonarten in der Folge „What is a Mode?“.

Begrifflichkeiten Skala und Modus im Rahmen der Kirchentonarten 
Eine Skala stellt Position und Abstand der sieben Töne in arabischen Ziffern dar und beginnt stets mit Nummer 1. Bei Abweichung von der ionischen Skala wird alteriert und
die jeweilige Position mit b oder # gekennzeichnet.
Ein Modus stellt eine andere Sicht auf die Töne der Skala dar, wobei der Modusname die jeweilige Stufe, auf der die Tonleiter beginnen soll, beschreibt.

Herleitung der vier europäischen Skalenfamilien 
Aus den Modi der Tonleitern 1. Dur, 2. melodisch Moll, 3. harmonisch Moll und 4. harmonisch Dur lassen sich vier Familien von Skalen aufbauen, von denen die erste Familie die obigen Kirchentonarten sind. Die beiden ersten Familien kommen mit Halb- und Ganztonschritten aus, die dritte und vierte führen einen "Anderthalbtonschritt" ein.

Modi 
d. h. Stufen der Ausgangstonleiter

Skalen 
d. h. Intervallfolgen wie oben, aber ab demselben Grundton

Umsortiert nach Ähnlichkeit 
Hervorgehoben (o) sind die Töne, die gegen Dur bzw. (natürlich) Moll abweichen.

Viele dieser Skalen haben weitere Namen. So wird z. B. 3-IV (Dorisch #4) auch die rumänische Skala genannt. Eine klassische Verwendung dieser Skala findet sich in der 3. Gnossienne von Erik Satie. Sie wird aber auch im Metal verwendet.

Weitere Tonleitern und -systeme (Linkliste) 
 Pentatonik
 Ganztonleiter
 phrygisch-dominante Tonleiter
 arabische Maqamat und türkische Maqamlar
 Zigeunertonleitern
 Mi-Sheberach-Tonleiter
 alterierte Skala
 enigmatische Leiter
 verminderte Skala
 die frühgriechischen Aulos-Modi
 Ragas der indischen Musik
 Dastgah-System der persischen Musik
 die zwölf Lü der chinesischen Musik
 Slendro und Pélog der Gamelanmusik auf den indonesischen Inseln Java und Bali
 Bluestonleiter (siehe auch Blue Notes)
 Shepard-Skala
 Japanische Tonleitern

Siehe auch 
 Modi mit begrenzten Transpositionsmöglichkeiten

Einzelnachweise 

Tonleiter